Константин Александрович Учитель () — российский историк театра, педагог, продюсер.

Биография 
Родился 31 июля 1968 года в городе Кривой Рог.

В 1988 году окончил Криворожское авиационное училище. В 1988—1989 годах — техник Ленинградского авиационного отряда. В 1990—1992 годах — администратор концертных организаций, концертмейстер в Академии театрального искусства. В 1994 году — сотрудник выставочного зала «Манеж».

В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств) по двум специальностям: как театральный менеджер и историк музыкального театра. С 1998 года преподаёт в институте дисциплины, связанные с продюсерской деятельностью в сфере исполнительских искусств, историей оперы, методологией научного исследования. Доктор искусствоведения (2015). В 2007—2008 годах работал заместителем директора Михайловского театра по репертуару и исследовательской деятельности. Профессор кафедры продюсерства в области исполнительских искусств.

Объекты исследовательского интереса Учителя: история русского оперного театра; музыка, литература и театр русского авангарда; театральный и музыкальный менеджмент; современная академическая и новая импровизационная музыка; сценография. Автор книг  «Михайловский театр. Сюжеты. Имена», «МАЛЕГОТ. 1918—1948. Организация творческого процесса и художественный эксперимент»,  соавтор-составитель (с Валерием Полуновским) издания «Геннадий Сотников» и др. В 1991—2007 годах в качестве музыкального критика сотрудничал с газетами «Вечерний Петербург», «Коммерсант-Daily», «Невское время», «Час пик», журналом «Театральный Петербург». 

Продюсер музыкальных фестивалей, в том числе «Гений места» (2012—2013), «Часы Хармса» (2016). Автор сценария спектакля «Silentio. Диана Вишнёва» (Мариинский театр, совместно с Андреем Могучим, 2006) и других реализованных либретто и сценариев. Выступает как музыкант-импровизатор; первый исполнитель ряда сочинений Юрия Красавина, Анатолия Королёва и других современных авторов; в 2009 году представил на фестивале «Театральное пространство Андрея Могучего» «действо, которое пока не имеет аналогов и названия. В сопровождении музыкальной группы «Борщ Капелла» он прочёл собравшимся записки своих друзей из социальной сети „ВКонтакте“».

Автор и продюсер ряда художественных акций, сочетающих элементы театра, концерта и перформанса, в их числе: «Хармс в филармонии» (2006), спектакль-путешествие по Д. И. Хармсу «Маршрут „Старухи“» (2013—2020), «Путь „Весны священной“» (2013—2017, с Сергеем Старостиным и ансамблем «Виртуальная деревня»), «Александр Введенский. Опыт взирания» (с Владимиром Кузнецовым, 2014—2015).

Постановка Учителя «Разговоры беженцев» (2016, фестиваль «Точка доступа» по Бертольту Брехту, совместно с Владимиром Кузнецовым) была номинирована на Национальную театральную премию «Золотая маска». Спектакль был показан в Петербурге, Москве, Челябинске, Новосибирске, участвовал в "Днях Брехта" в Берлине. «Путь „Весны священной“» в сентябре 2017 года был представлен на сцене Парижской филармонии (Франция), прошёл в городах России и Украины, в Лионе и Женеве.

Семья 
 Отец — доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины Александр Давидович Учитель, мать — педагог Софья Семёновна Учитель. 
 Жена — пианистка, музыковед Ольга Скорбященская; сын — лингвист Илья Учитель, дочь — пианистка Наталия Учитель.

Творчество

Проекты 
 2003 — Церемонии открытия и закрытия национального театрального фестиваля и премии «Золотая Маска» в Санкт-Петербурге" (в сотрудничестве с Андреем Могучим и Александром Шишкиным) — сценарий, музыкальное оформление — Мариинский театр, Александринский театр
 2003 — «Борис Годунов» — консультант постановки оперы Модеста Мусоргского Мариинского театра
 2006 — «Хармс в Филармонии» (в сотрудничестве с Александром Галибиным) — автор сценария — Большой зал Санкт-Петербургской филармонии
 2006 — «Сумбур вместо музыки» (в сотрудничестве с Виктором Смирновым) — автор сценария — Большой зал Санкт-Петербургской филармонии
 2006 — «Золотой век» Дмитрия Шостаковича (сотрудничестве с Ноа Гелбером) — автор нового либретто — Мариинский театр, Колизеум (Лондон)
 2007 — «Silentio. Диана Вишнева» (в сотрудничестве с Андреем Могучим) — автор сценария — Мариинский театр
 2008 — «Пер Гюнт в Филармонии» — автор сценария, постановщик — Большой зал Санкт-Петербургской филармонии
 2012 — «Играем Гольдфадена», "вечерок памяти еврейского театра"
 2013—2020 — Спектакль-путешествие по Д. И. Хармсу «Маршрут „Старухи“» — продюсер, автор проекта
 2013—2018 — «Путь „Весны священной“» (в сотрудничестве с Сергеем Старостиным и ансамблем «Виртуальная деревня») — продюсер, художественный руководитель проекта
 2014—2015 — «Александр Введенский. Опыт взирания» (в сотрудничестве с Владимиром Кузнецовым) — автор сценария, музыки, постановщик
 2016—2019 — «Разговоры беженцев» Бертольта Брехта (в сотрудничестве с Владимиром Кузнецовым) — художественный руководитель постановки — постановка Летнего фестиваля искусств «Точка доступа»
 2017—2018 — Хармс-трамвай (с Максимом Фоминым)
2021 — Кабаре НЭП, Санкт-Петербургский Музей театрального и музыкального искусства
2022 — Дибук,  Александринский театр
2023 — Хармс-Ёлка (с Кириллом Люкевичем) , Санкт-Петербургский Музей театрального и музыкального искусства

Книги и монографии

Статьи

Примечания

Источники

Ссылки 
 Интервью на MASKBOOK
 Пётр Лаул о проекте «Путь Весны священной»
 Статьи Константина Учителя в Петербургском театральном журнале

Театральные педагоги России
Историки театра
Выпускники училищ Кривого Рога